2004 — две ты́сячи четы́ре — может означать:

 натуральное число между 2003 и 2005.
 2004 год — невисокосный год григорианского календаря.

В литературе 
 2004 год в литературе

В кино и театре 
 2004 год в кино
 2004 год в театре

В музыке 

 2004 год в музыке
 2004 — четвёртый студийный альбом казахстанского хип-хоп-исполнителя Скриптонита.

В науке 
 2004 год в науке